Villa Amalia – a Erba
 Villa Amalia – a Ferrara
 Villa Amalia – a Napoli
 Villa Amalia – romanzo di Pascal Quignard del 2006
 Villa Amalia – film del 2009 diretto da Benoît Jacquot, basato sul romanzo omonimo di Pascal Quignard